1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte (1943-1946)
 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki (od 1994)